

Personnalités 

 Anis Nassar, député libanais ;
 Azmi Nassar (1957-2007), footballeur et entraîneur israélo-palestinien ;
 Iyad Nassar (né en 1971), acteur et réalisateur jordanien ;
 Larry Nassar (né en 1963), médecin pédophile américain ;
 Salwa Nassar (1913-1967), physicienne nucléaire libanaise et administratrice d'université ;
 Samir Nassar (né en 1950), archevêque de rite maronite.